Ел Бехуко има више значења:

 Ел Бехуко (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бехуко (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бехуко (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бехуко (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бехуко (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко, Лос Бехукос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бехуко (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бехуко (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бехуко (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бехуко (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бехуко (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бехуко, Антолин Ернандез (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бехуко (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бехуко (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бехуко, Ел Бехукито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бехуко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бехуко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бехуко (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бехуко, Алто Конкордија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику